Maueröffnung steht für:

 der Fall der Berliner Mauer 1989, siehe Berliner Mauer #Mauerfall
 Wandöffnung als baulich geplanter Durchbruch durch eine Mauer, etwa für Fenster oder Türen, siehe Wand (Bauteil)

Siehe auch: